

Patronyme 
Hamed est un nom de famille notamment porté par :
Abdul-Rahim Hamed (né en 1963), un joueur de football irakien ;
Alejandro Hamed (né en 1934), un homme politique paraguayen ;
Naseem Hamed (né en 1974), un boxeur britannique ;
Nima Arkani-Hamed (né en 1972), un physicien américain ;
Mohamed Naguib Hamed (né en 1962), un athlète égyptien ;
Tarek Hamed (né en 1988), un joueur de football égyptien ;
Wahid Hamed (1944-2021), un scénariste égyptien ;
Zid Abou Hamed (né en 1970), un athlète syrien naturalisé australien.

Toponyme 
Hamed, une commune du sud de la Mauritanie.

Homonymie